Jabiru kann bedeuten:

die Vogelart Jabiru mycteria aus der Familie der Störche, siehe Jabiru (Vogel)
eine britische Höhenforschungsrakete, siehe Jabiru (Rakete)
eine Stadt im Northern Territory in Australien, siehe Jabiru (Australien)
einen Flugzeughersteller in Australien, siehe Jabiru (Unternehmen)